Michaud är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Joseph-François Michaud
 Mike Michaud